Istria – penisola della Croazia, in croato Istra
 Istra – città della Russia, nell'Oblast' di Mosca
 Istra – fiume della Russia

Pagine correlate 
NK Istra